Cliff Hanger – videogioco arcade del 1983
 Cliff Hanger – album di Jimmy Cliff nel 1985
 Cliff Hanger – serie animata francese
 Cliff Hanger – videogioco per computer del 1984

Pagine correlate 
 Cliffhanger